Saint-Christophe se poate referi la:

 Saint-Christophe, comună în departamentul Allier, Franța
 Saint-Christophe, comună în departamentul Charente, Franța
 Saint-Christophe, comună în departamentul Charente-Maritime, Franța
 Saint-Christophe, comună în departamentul Creuse, Franța
 Saint-Christophe, comună în departamentul Eure-et-Loir, Franța
 Saint-Christophe, comună în departamentul Rhône, Franța
 Saint-Christophe, comună în departamentul Savoie, Franța
 Saint-Christophe, comună în departamentul Tarn, Franța
 Saint-Christophe, comună în departamentul Vienne, Franța
 Saint-Christophe, comună în regiunea Valle d'Aosta, Italia